Chennevières ist der Name von:

 Chennevières (Meuse), ehemalige Gemeinde im Département Meuse, siehe Chanteraine
 Chennevières-lès-Louvres, Gemeinde im Département Val-d'Oise
 Chennevières-sur-Marne, Gemeinde im Département Val-de-Marne
 Kanton Chennevières-sur-Marne im Département Val-de-Marne